Miłość w wielkim mieście (ang. Love Bites, 2011) – amerykański serial obyczajowy stworzony przez Cindy Chupack. Wyprodukowany przez Universal Media Studios i Working Title Television.

Światowa premiera serialu miała miejsce 2 czerwca 2011 roku na antenie NBC. Ostatni odcinek serialu został wyemitowany 21 lipca 2011 roku. W Polsce premiera serialu odbyła się 3 listopada 2011 roku na antenie Canal+.

Obsada 
 Becki Newton jako Annie Matopoulos
 Greg Grunberg jako Judd Rouscher
 Constance Zimmer jako Colleen Rouscher

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Programy telewizji NBC